Termin nitroanilin se u hemiji odnosi na derivate anilina (C6H5NH2) koji sadrže nitro grupu (—NO2) :

 2-Nitroanilin
 3-Nitroanilin
 4-Nitroanilin